

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Ayer – comune nella contea di Middlesex (Massachusetts)

Svizzera 
 Ayer – ex comune ora frazione di Anniviers, comune nel distretto di Sierre (Canton Vallese)

Persone 
 Alfred Jules Ayer o A. J. Ayer (1910-1989) – filosofo britannico
 David Ayer (1968) – sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Chris Ayer (1983) – cestista statunitense naturalizzato britannico

Altro 
 Ayer – brano musicale del cantante spagnolo Enrique Iglesias (2010)
 N. W. Ayer & Son – agenzia pubblicitaria statunitense